Tiridate (latino: Tiridates; armeno classico: Տրդատ, Trdat) può riferirsi a:
 Tiridate I di Partia, forse re dei Parti dal 246 al 211 a.C.;
 Tiridate II di Partia, aspirante re nel 30 e nel 26 a.C.;
 Tiridate III di Partia, re dal 35 al 36;
 Tiridate I di Armenia, re dal 56 al 59 e dal 62 al 72;
 Tiridate II di Armenia, re dal 197 al 238;
 Tiridate III di Armenia, re dal 283 al 330;
 Tiridate di Iberia, re dal 394 al 406;
 Trdat (950-1020 circa), architetto armeno.